Premijer Nambije je šef vlade parlamentarne države Namibije. Premijer se izabire iz najzastupljenije stranke u Nacionalnoj skupštini, a imenuje ga predsjednik države.

Popis premijera

Vanjske poveznice
 Službena stranica premijera Namibije
 Izbori u Namibiji

Politika Namibije
Afrički političari
Namibijski predsjednici Vlada